"Tahoe" pode ser:
 Lago Tahoe
 Chevrolet Tahoe
 Tahoe Vista
 Sunnyside-Tahoe City
 South Lake Tahoe
 Lake Tahoe (filme)

Desambiguações de topônimos